

Biografia
Nato a Pescara nel 1947, completa gli studi nella città natale laureandosi nel 1971 in economia e commercio. Militante prima nel Partito Comunista Italiano, poi nei Democratici di Sinistra e, infine, nel Partito Democratico, il 25 maggio 2003 entra nel Consiglio Comunale divenendo assessore al bilancio sotto la giunta del sindaco Luciano D'Alfonso.
Nominato da quest'ultimo vice sindaco nel 2008, il 5 gennaio 2009, diviene sindaco di Pescara in seguito alla sospensiva per malattia presentata da D'Alfonso, che era stato tratto agli arresti il 16 dicembre dello scorso anno.

Note

Voci correlate
Pescara
Luciano D'Alfonso
Partito Democratico (Italia)

Collegamenti esterni
 

Politici del Partito Comunista Italiano
Politici dei Democratici di Sinistra
Politici del Partito Democratico (Italia)
Sindaci di Pescara